KLA est un sigle qui peut désigner :
 Knoppix Linux Azur, une distribution française de Linux basée sur Knoppix ;
 KLA Corporation, une entreprise de fabrication de dispositifs à semi-conducteurs.

KLA est un code qui peut désigner :
 , un aéroport en Ouganda, selon le code IATA des aéroports.

kla est un code qui peut désigner :
 Klamath-Modoc, une langue amérindienne parlée aux États-Unis, selon les codes de langue ISO 639-3 et IETF. 

Code